Лас Ваљас има више значења:

 Лас Ваљас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ваљас (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ваљас (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику